Toponímia:
 Canadà: Medford (Nova Escòcia)
 Anglaterra: Medford Hall, a Staffordshire
 Estats Units
 Medford (Maine)
 Medford (Massachusetts)
 Medford (Minnesota)
 Medford (Nova Jersey)
 Medford (Nova York)
 Medford (Oklahoma)
 Medford (Oregon)
 Medford (Wisconsin)
 Medford Lakes
 Medford Township (Kansas)
 Medford Township (Minnesota)
 Medford Township (Dakota del nord)
 Biografies:
 Don Medford, director de televisió
 Hernán Evaristo Medford Bryan, jugador i entrenador de futbol professional
 Kay Medford, actriu
 Paul J. Medford, actor